Scarface (deutsch: Narbengesicht) steht für:

 Scarface (Roman), Roman von Armitage Trail
 Scarface (1932), Film von Howard Hawks
 Scarface (1983), Film von Brian De Palma
 Scarface (Kurzfilm), Fernsehkurzfilm von Serge Gainsbourg mit Jane Birkin
 Scarface (Rapper) (* 1970), US-amerikanischer Rapper
 Scarface: The World Is Yours, Videospiel
 eine Comicfigur, siehe Schurken im Batman-Universum#The Ventriloquist
 Otto Skorzeny (Spitzname Scarface; 1908–1975), Offizier der Waffen-SS
 Al Capone (Spitzname Scarface; 1899–1947), einer der berüchtigtsten Verbrecher Amerikas in den 1920er und 1930er Jahren

Siehe auch:  

 Skarface, französische Ska-Band